Ursulaquelle steht für
Sankt-Ursula-Quelle auf Ivö, Schweden
Ursulaquelle (Mettersdorf), Mettersdorf am Saßbach